Haškovec ist der Familienname folgender Personen:

 Ladislav Haškovec (1866–1944), tschechischer Neuropsychiater
 Prokop Miroslav Haškovec (1876–1935), tschechischer Romanist und Literaturwissenschaftler